Il doppio del torneo di tennis ATP Firenze 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mike De Palmer e Blaine Willenborg che hanno battuto in finale Pietro Pennisi e Simone Restelli 4-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Goran Ivanišević /  Diego Nargiso (semifinali)
 John Letts /  Tim Pawsat (primo turno)

 Omar Camporese /  Adriano Panatta (primo turno)
 Mike De Palmer /  Blaine Willenborg (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Firenze 1989